Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан () — центральный исполнительный орган Республики Казахстан.

История 
Министерство образовано согласно указу Президента РК от 06.08.2014 года №875 с передачей ему функций и полномочий:
 Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, за исключением функций и полномочий в области формирования и реализации государственной политики в сфере электроэнергетики, атомной энергии;
 Агентства Республики Казахстан по связи и информации, за исключением функций и полномочий в области архивного дела и документации;
 в области промышленной безопасности – от Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
 Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
 Национального космического агентства Республики Казахстан.
 Министром нового ведомства назначили Исекешева Асета Орентаевича, освободив его от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
 26 декабря 2018 года Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан было реорганизовано в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Функции и полномочия в сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций переданы Министерству национальной экономики Республики Казахстан, а функции и полномочия в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций переданы Министерству иностранных дел Республики Казахстан. Комитет по инвестициям перешел в ведение Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Структура 
В состав министерства входят 6 комитетов:
 Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства  индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Комитет государственного оборонного заказа.

 Департаменты и тд:

Министры 
 Исекешев, Асет Орентаевич — 6 августа 2014 — 21 июня 2016 (Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан)
 Касымбек, Женис Махмудулы — 21 июня 2016 — 25 февраля 2019
 Скляр, Роман Васильевич — 25 февраля 2019 — 18 сентября 2019
 Атамкулов, Бейбут Бакирович — с 18 сентября 2019 — 5 января 2022
 Ускенбаев, Каирбек Айтбаевич — с 11 января 2022 — 4 января 2023 года
 Карабаев, Марат Каримжанович — с 4 января 2023 года

Министр и руководители 
 Ускенбаев Каирбек Айтбаевич — Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 Идырысов Алмаз Серикболович — Первый Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 Камалиев Берик Сайлауович — Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 Щеглова Динара Ринатовна — Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 Ержанов Аманияз Касымович — Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич — Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Баймишев Руслан Нурашевич — Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

 Пшембаев Мереке Кудайбергенович —  ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 Шархан Иран Шарханович — Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
 Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич — Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Примечания 

Инвестиции и развитие
Казахстан